Parenthood signifie parentalité en anglais et peut désigner :

 , titre original de Portrait craché d'une famille modèle, film de Ron Howard sorti en 1989 ;
 , série télévisée américaine diffusée du  au  ;
 Parenthood, série télévisée américaine diffusée du  au .